Grand Prix Kanady 1986 (oficiálně XXV Grand Prix du Canada) se jela na okruhu Circuit Gilles Villeneuve v Montréalu v Kanadě dne 15. června 1986. Závod byl šestým v pořadí v sezóně 1986 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1986
Grand Prix Kanady